Зага́ров — російське прізвище.

 Загаров Олександр Леонідович (1877, Єлизаветград — 1941, Саратов) — російський і український актор і режисер, заслужений діяч мистецтв РРФСР (1940).
 Загаров Олександр Сергійович (1877, Самара — 1945, Орел) — російський актор, заслужений артист Узбецької РСР (1935).

Російські прізвища